Az 1966-os MotoGP-világbajnokság volt a 18. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

A Honda hatalmas mértékű fejlesztésekbe kezdett 1966-ra. A gyár célja nem volt más, mint megnyerni az összes kategória világbajnoki címét. Ez már a legkisebb géposztályban elbukott, ugyanis az 50 köbcentiméteresek győztese a Suzukis Hans-Georg Anscheidt lett.

A sorban feljebb következő kategóriákban tarolt a Honda, a nyolcadlitereseknél a svájci Luigi Taveri, míg a negyedlitereseknél és a 350 köbcentimétereseknél egyaránt az MV Augustától átigazoló Mike Hailwood diadalmaskodott. Hailwoodnak egyébként kis híján a triplázás is összejött, ám végül csak megszorongatni tudta, legyőzni nem, a korszak egyeduralkodóját, az olasz Giacomo Agostinit. Sokáig egyébként Agostini ellenfele nem is Hailwood, hanem a rodéziai Jim Redman volt, azonban az afrikai versenyző az első két verseny megnyerése után csuklóját törte, így megnyílt az út Agostini előtt.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok